Arnoldus van Walsum (1924-2009), burgemeester van onder andere Den Ham
 Arnoldus van Walsum (1890-1957), burgemeester van onder andere Zwolle